Байбузівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Байбузівська сільська рада — Одеська область, Савранський район
 Байбузівська сільська рада — Черкаська область, Черкаський район